La Casa Marcelino Luis Oriol és una obra eclèctica de Barcelona protegida com a Bé Cultural d'Interès Local.

Descripció 
La casa Marcelino Luis Oriol està situada al Raval a Ciutat Vella, en una cantonada entre els carrers Dou i Pintor Fortuny. Es tracta d'un edifici parcialment entre mitgeres consistent en una planta baixa, parcialment destinada a usos comercials, un entresòl i fins a tres plantes d'habitatges i unes golfes.

L'estructura de l'immoble és molt complexa i respon a diferents moments constructius, que anaren afegint gradualment alternatives arquitectòniques. Això implica una heterogeneïtat manifesta en l'arquitectura general.

La façana actual respon a una modificació que desplaça el portal del carrer Hospital fins al carrer Dou. Quasi al mateix temps es va projectar la part de l'immoble que arriba fins al xamfrà. Una tercera vessant de la façana es veu per sobre del gran portal d'accés, que dona a un petit pati compartit.

Les diferents obertures de la planta baixa són heterogènies en mida però no en forma i responen a funcions dels locals. El portal de l'immoble, antigament l'entrada de carruatges, és molt gran i assoleix l'alçada de la meitat de l'entresòl. Aquest ja guanya en homogeneïtat. Està articulat a partir de grans finestrals amb marc de fusta al carrer Dou i en una àmplia galeria a la cantonada amb Pintor Fortuny.

A partir de l'entresòl augmenten les diferències estructurals a l'immoble. La part de la façana més propera al portal es diferencia de la resta de l'edifici per tenir uns trets més senzills, amb finestrals amb reixa inferior a mode de petit balcó sense desenvolupament exterior. A continuació, en direcció al carrer Pintor Fortuny, per sobre de l'entresòl hi apareixen dues obertures que en totes les plantes estan unides per una balconada. Tot seguit es donen dues finestres abans de la línia de xamfrà. Tot just en aquest darrer tram, totes les plantes tenen una gran galeria vidrada i ja de ple al carrer Pintor Fortuny es torna al model de l'inici de l'immoble, amb grans finestrals sense un balcó estricte. Dins tota aquesta variabilitat, la presència arreu de persianes de llibret de fusta li confereix un component una mica més unitari.

Els trets decoratius d'aquest immoble no tenen tampoc una presència constant a les façanes. De fet, apart d'alguns detalls de forja amb motius vegetals als marcs de les obertures dels locals comercials, únicament observem petites pilastres estriades coronades per capitells senzills. Aquestes es troben al tram esquerra del portal, al carrer Dou, entre les plantes primera a tercera. L'altre element decorat és l'esmentat portal d'accés. Aquest, de perfil de mig punt no adovellat, té unes sigles a la clau (C.H.) i motius en garlanda i sanefa al fris superior. El final de l'edifici es corona amb una cornisa bastant externa i unes grans mènsules.

Com s'ha dit, l'edifici ha estat edificat en diferents moments i això es veu reflectit per la gran variabilitat estructural i decorativa. L'estat de conservació de l'immoble és aparentment bo.

Història 
Abans de l'enderroc del Convent del Carme, els terrenys que ara ocupa l'edifici formaven part d'un solar amb façana al carrer Carme, número 40, amb les dues mitgeres paral·leles a la direcció de la parcel·lació que encara es conserva als números 30 al 38, amb una edificació entre mitgeres alineada al carrer Carme i un jardi a la part posterior.

Referències

Enllaços externs 

 

Patrimoni monumental del Raval
Edificis del Raval
Edificis eclèctics de Barcelona